Le sigle PMS peut désigner :

 Pantone Matching System, un système d’impression des couleurs, en imprimerie et PAO ;
 Préparation militaire supérieure (PMS), un brevet - auparavant préparé et obtenu avant d'effectuer le service militaire en France (lors de la conscription), permettant d'être incorporé comme EOR (Élève officier de réserve) ;
 Prytanée Militaire de Saint-Louis Charles Ntchoréré, au Sénégal ;
 Petite et moyenne sections, classes de l'école maternelle française ;
 Property Management System, nom courant d'un logiciel de gestion hôtelière.
  ou syndrome prémenstruel ;
 Pms est le code de langue du piémontais dans la norme ISO 639-3.